Unipol est le nom de plusieurs sociétés :
 Unipol, conglomérat d’huileries marseillaises ;
 Unipol Gruppo Finanziario, groupe d’assurances italienne.
 Unipol Briantea84 Cantù, équipe d'handibasket italienne.